Ерік Єлен і Карл-Уве Стіб були чинними чемпіонами, але не захистили свій титул. Елін того року не брав участі, а партнером Стіба був Патрік Кюнен і вони вибули в першому колі.

У фіналі Маріус Барнард і Джон-Лаффньє де Ягер перемогли Девіда Адамса і Андрія Ольховського з рахунком 6–4, 3–6, 7–6.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

1992
Кубок Кремля